Corcos – località del Cebanico, nella Castiglia e León, in Spagna
 Corcos – comune della provincia di Valladolid, nella Castiglia e León, in Spagna
 Vittorio Matteo Corcos – pittore italiano